Le Plessier kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Plessier-sur-Saint-Just, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Le Plessier-sur-Bulles, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Le Plessier-Rozainvillers, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,